UPE, de afkorting voor de Universiteit van Port Elizabeth
UPE-profiel, een type profiel in de staalbouw